2 miejscowości w Polsce: 
 Storkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Ińsko 
 Storkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca